Музеус, Владимир Александрович (1868—?) — русский генерал-майор
 Музеус, Иоганн Карл Август (1735—1787) — немецкий писатель, литературный критик.
 Музеус, Карл Иванович (1772—1831) — немецкий писатель, служивший в Петербурге секретарём генерала Клингера; сын предыдущего.

См. также 
 Мусей (значения)

Примечания